Ssss — дебютный студийный альбом электронного дуэта VCMG, образованного бывшими коллегами по группе Depeche Mode Винсом Кларком и Мартином Гором. Вышел 12 марта 2012 года на лейбле Mute.

Об альбоме 
Этот альбом стал первой совместной работой Винса Кларка и Мартина Гора со времени ухода Кларка из Depeche Mode в 1981 году. С идеей выпустить совместный техно-альбом Кларк обратился к Гору по электронной почте, уточнив, что при осуществлении проекта не будет конкретных сроков выполнения и творческого давления одной стороны на другую. Последний, весьма удивившись этому предложению, дал согласие, после чего началась работа.

Работая каждый в своей студии, в течение всего времени работы над альбомом соавторы не виделись очно, а лишь обменивались файлами по электронной почте до тех пор, пока весь материал для альбома не был подготовлен. Их встреча состоялась в мае 2011 года в Лондоне, и преследовала цель обговорки последних деталей, таких, как название проекта и альбома.

Материал, подготовленный Кларком и Гором, был сведён калифорнийским электронным музыкантом и саунд-продюсером Тимоти Уайлсом, более известным как Überzone и Q. Выпуск альбома предваряли два сингла: «EP1 / Spock» и «EP2 / Single Blip». Третий сингл, «EP3 / Aftermaths», вышел уже после альбома. В названиях каждого сингла отражён формат мини-альбома (EP), выбранного для выпуска. В качестве би-сайдов на всех синглах представлены различные ремиксы заглавных композиций.

Особенно высоких достижений в чартах альбом не снискал, попав в десятку лучших лишь в чарте электронных альбомов американского журнала Billboard. Критики отозвались об альбоме в целом положительно, отмечая хорошее электронное звучание композиций и приверженность их авторов выбранному жанру.

Альбом состоит из десяти электронных треков, вокал полностью отсутствует.

Список композиций

Варианты издания 
 CD-альбом
 Комплект из двух долгоиграющих пластинок и 
 Десять файлов для цифровой загрузки

Чарты

Участники записи 
 Художественное руководство, дизайн — Мартин Гор, Пол А. Тейлор, Винс Кларк
 Авторы композиций, продюсеры — Винс Кларк, Мартин Гор
 Запись — Сай Медуэй-Смит (студия Мартина Гора Electric Ladyboy), Винс Кларк (его студия The Cabin)
 Сведение — Тимоти «Q» Уайлс (студия The Institute of Gizmology)
 Мастеринг — Штефан Бетке (студия Scape Mastering)
 Иллюстрации — Ян Л. Тригг
 Фотография — Трэвис Шинн, Дэвид Уэйд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мартина Гора

Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы Mute Records
Техно-альбомы